Mjällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjällsjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (8,93 ha)
Mjällsjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (6,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn